La formula molecolare C12H8N2 può indicare:
 1,10-fenantrolina
 Fenazina

Formule molecolari